Stefan Mihajlović (1994), calciatore serbo
Stefan Mihajlović (1999), calciatore serbo